Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M.Knuth es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae.

Distribución 
Es nativa de Norteamérica en Sonora, Arizona y Nuevo México.

Descripción 
Cylindropuntia spinosior tiene una estructura de árbol compacto con ramas dispuestas en verticilos y alcanza de 0,4 a 2 metros de altura. Los tallo son verdes o ligeramente violáceos, con secciones  de 5 a 23 centímetros de largo y de 1,3 a 3,5 centímetros de diámetro. Las areolas son elípticas, de color amarillo para bronce y son más oscuras en la vejez, llevan gloquidios de 1 a 2 milímetros de largo amarillos a marrones  que se vuelven grises con la edad. De 4 a 24 espinas están presentes en la mayoría de las areolas, son  de color rosa a marrón rojizo. Las flores son de color rosa a rojo púrpura, bronce, púrpura, amarillo o blanco. Los frutos cilíndricos, de color amarillo teñido púrpura  son carnosos y con hoyuelos de 2-5 centímetros de largo y tienen un diámetro de 1,7 a 3 centímetros. Los frutos rara vez proliferan.

Taxonomía 
Cylindropuntia spinosior fue descrita por (Engelm.) F.M.Knuth y publicado en Kaktus-ABC 126. 1935.
Etimología
Cylindropuntia: nombre genérico compuesto de cylindro = "cilíndrico" y opuntia, donde hace referencia a que las plantas son cilíndricas y similares a las del género Opuntia.

spinosior: epíteto latino que significa "espinoso".
Sinonimia
 Opuntia whipplei var. spinosior,
 Opuntia spinosior

Referencias

Enlaces externos 

 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Cylindropuntia&species=spinosior

spinos
Flora de México
Flora de Nuevo México
Flora de Arizona
Flora del Desierto de Sonora
Plantas descritas en 1935
Plantas descritas por Engelmann
Plantas descritas por F.M.Knuth